García Sánchez I (c. 919-22 de febrero de 970) fue el primer rey de Nájera y por herencia paterna rey de Pamplona que gobernó el reino desde 925 hasta su muerte. Era hijo del rey de Pamplona Sancho Garcés I y de la reina Toda Aznárez, nieta del rey Fortún Garcés.

Reinado 
En el año 923 su padre el rey pamplonés Sancho Garcés I, en colaboración con Ordoño II de León, recupera Nájera y La Rioja Media y Alta, estas nuevas tierras se las deja bajo dominio a García Sánchez I con la denominación de Reino de Nájera, convirtiéndose así en el primer monarca del dicho reino.

A la muerte de Sancho Garcés I, el 10 de diciembre de 925, le heredó su hijo García Sánchez, de seis años de edad, bajo la tutela de su tío Jimeno Garcés, cuya muerte en 931 provocó una crisis por el control de la tutoría. Gracias a la intervención de su madre la reina Toda y a la mediación de Abderramán III, sobrino carnal de esta, la situación quedó controlada: la reina visitó a su sobrino el califa en su campamento de Calahorra en 934 y le pidió que reconociera a su hijo García como nuevo rey de Pamplona. A cambio, Abderramán obtuvo de ella el compromiso de romper relaciones con la monarquía asturleonesa. No obstante, esta sumisión al califato de Córdoba no duró mucho. 

Después de ser García Sánchez mayor de edad en 933, asumió la tutela de Andregoto Galíndez, su prometida, y por consiguiente el gobierno del condado de Aragón, hasta que el matrimonio fue anulado antes de 943, año en que aparece por primera vez con su segunda esposa, Teresa Ramírez.

La intervención de la reina madre en los asuntos de gobierno influyó para que el reino de Pamplona alcanzase una posición clave entre los reinos cristianos en los años venideros. Tres hermanas de García Sánchez estuvieron casadas con reyes leoneses: Urraca con Ramiro II, Sancha con Ordoño II y Onneca con Alfonso IV. Por esta causa, los navarros intervinieron en las guerras civiles del reino de León. Al morir Ramiro II, los navarros mediaron, ayudando la reina Toda a su nieto Sancho a ocupar el trono. Después, cuando Sancho fue expulsado por su otro nieto Ordoño el Malo, la reina madre intercedió para que Abderramán ayudase a su nieto Sancho a recuperar el trono. 

En 939 participó en la coalición formada por Ramiro II de León, Fernán González y tropas asturianas y gallegas, que obtuvieron una gran victoria sobre las de Abderramán III en la batalla de Simancas. 

En 953 dona, junto a su madre Toda, al monasterio de San Martín de Albelda (La Rioja), la villa Bagibel, situada en los montes de Cameros, primera vez que aparece escrita esta denominación geográfica. 

En 961 tomó parte en las disputas entre el condado de Castilla y el reino de León y apresó a Fernán González, conde de Castilla, pero se negó a entregarlo a los musulmanes. En 963 formó una alianza cristiana contra Alhakén II y fue derrotado por los musulmanes.  

Murió el 22 de febrero de 970. Fue sepultado en el pórtico de la pequeña iglesia de San Esteban, en el castillo de Monjardín.

Matrimonios y descendencia 
Contrajo un primer matrimonio con Andregoto Galíndez, hija del conde de Aragón Galindo Aznárez II y Sancha Garcés. Galindo Aznárez no había tenido hijos varones legítimos, por lo cual el condado de Aragón lo heredó su hija Andregoto y después su hijo Sancho. Andregoto fue repudiada por su marido antes de 943 y se retiró a sus tierras de Aybar donde falleció después de 971. Esta unión matrimonial daría lugar a la posterior unión de Aragón y Pamplona. De este primer matrimonio nacieron:

 Sancho Garcés II Abarca, rey de Nájera-Pamplona y conde de Aragón.
 Toda Garcés.
 Urraca Garcés, contrajo un primer matrimonio con Fernán González, conde de Castilla. Después de enviudar en 970, Urraca regresó a Pamplona y después de julio de 972, contrajo un segundo matrimonio con Guillermo Sánchez, conde de Gascuña. Urraca ya había fallecido en 1008 cuando su hijo, Bernardo Guillén de Gascuña la menciona como difunta. 

García Sánchez se casó por segunda vez antes de 943 con Teresa, posiblemente hija del rey Ramiro II de León y de Adosinda Gutiérrez, naciendo de este matrimonio:
 
 Ramiro Garcés de Viguera, primer rey de Viguera, murió el 9 de julio de 981 luchando contra Almanzor.

 Jimeno Garcés, conde. Estuvo en Córdoba como rehén. Aparece con sus hermanos en 978 cuando fueron invitados por el conde García Fernández a la fundación del infantazgo de Covarrubias.

Ancestros 
García Sánchez I tuvo por ancestros a:

Véase también 
 Tabla cronológica de reinos de España

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reyes de Navarra de la dinastía Jimena del siglo X
Sepultados en el monasterio de Leyre
Condes de Aragón
Reyes de Pamplona
Fallecidos en Navarra